Beckett ist der Familienname folgender Personen:

 Ada à Beckett (1872–1948), australische Biologin und Hochschullehrerin
 Andreas Beckett (* 1968), deutscher Schauspieler
 Andy Beckett (* 1969), britischer Historiker und Journalist
 Arnold Beckett (1920–2010), britischer Doping-Experte
 Barbara Beckett (* 1955), irische Badmintonspielerin
 Barry Beckett (1943–2009), US-amerikanischer Keyboarder und Musikproduzent
 Bernard Beckett (* 1967), neuseeländischer Autor
 Chris Beckett (* 1955), britischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Clarice Beckett (1887–1935), australische Malerin
 Edmund Beckett, 1. Baron Grimthorpe (1816–1905), britischer Horologe
 Harry Beckett (1935–2010), britischer Trompeter und Flügelhornist
 James Beckett (1884–1971), irischer Wasserballspieler und Wasserspringer
 Joel Beckett (* 1973), englischer Schauspieler
 Josh Beckett (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Julia Beckett (* 1986), britische Schwimmerin
 Margaret Beckett (* 1943), britische Politikerin
 Moira Walley-Beckett, kanadische Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Ray Beckett, britischer Tontechniker
 Rob Beckett (* 1986), britischer Komiker, Moderator und Schauspieler
 Samuel Beckett (1906–1989), irischer Schriftsteller
 Scotty Beckett (1929–1968), amerikanischer Schauspieler
 Simon Beckett (* 1968), britischer Schriftsteller
 Steve Beckett (* 1963), britischer Unternehmer und Labelbetreiber
 Ted a’Beckett (1907–1989), australischer Cricketspieler
 Terence Beckett († 2013), britischer Geschäftsmann
 Vinton Beckett (1923–2018), jamaikanische Leichtathletin
 Wendy Beckett (1930–2018), südafrikanische Ordensschwester und Kunstexpertin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beckett (Missouri), im St. Charles County – nicht mehr existent
 Beckett (New Jersey), im Gloucester County
 Beckett (Ohio), im Washington County
 Beckett Ridge, im Butler County, Ohio
 Beckettville, im Fairfield County, Connecticut

Sonstiges:
 Beckett (Band), eine britische Hard Rock Band aus den 1970er Jahren
 Beckett (Film), Thriller von Ferdinando Cito Filomarino (2021)
 Beckett Lake, See im Pinellas County, Florida
 Beckett Hill State Park Reserve, Park im New London County, Connecticut

Siehe auch:
 Becket
 Beckett-Nunatak